Martinus Olai, latinisering av Martin Olsson, kan avse:
Martinus Olai Gestricius
 Martinus Olai Nycopensis 
 Martinus Stenius

Se även
Martin Olsson (olika betydelser)